Дом Черноголовых — здание в Риге
 Дом Черноголовых — здание в Таллине